U 15 puede referirse a alguno de los siguientes submarinos alemanes:
 SM U 15, un submarino del Tipo U 13 botado en 1911, que sirvió durante la Primera Guerra Mundial hasta que fue hundido el 9 de agosto de 1914.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo en activo otros dos submarinos con nombres similares:
 SM UB 15, un submarino alemán del Tipo UB I botado en 1915; fue transferido al Imperio austrohúngaro el 18 de junio de 1915, que lo renombró SM U-XI; fue desguazado en Pola en 1919.
 SM UC 15, un submarino alemán del tipo Tipo UC I botado en 1915 y perdido en noviembre de 1916.

 U 15 (1936), un submarino alemán del Tipo IIB que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y fue hundido el 30 de junio de 1940.

U 15 (S194), un submarino del Tipo 206 de la Bundesmarine que fue botado en 1974 y que permanece en servicio activo.